Ярчу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Ярчук, Александр Владимирович (1942—1998) — советский футболист, вратарь.
 Ярчук, Артём Николаевич (1990—2011) — российский хоккеист-нападающий.
 Ярчук, Дмитрий Вадимович (род. 1994) — украинский футболист.
 Ярчук, Николай Николаевич (род. 1952) — украинский политик.
 Ярчук, Теодор (1896—1941) — основатель Украинской лютеранской церкви.